Metropolitan Police Service (MPS) – forza di Polizia del Regno Unito
Metropolitan Police Authority (MPA) – autorità di controllo di Polizia del Regno Unito (2000-2012)

Metropolitan Police (The Bill) – serie televisiva britannica (1984-2010)